Liou se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tchen Ngo Liou
 Tcheng Ngo Liou